Джарас Ходжамуратулы Азербаев (каз. Жарас Қажымұратұлы Әзірбаев; 1834, Букеевская Орда, Российская Империя — 1916) — видный меценат Букеевской Орды, имевший длительную политическую карьеру и добившийся трех высочайших чинов возможных на территории подданного Казахстана для не Чингизида – народного старшины, волостного управителя и бия. Также являлся членом Временного совета. Водил дружбу с Мухамеджаном Бекмухамедовым и Николаем Чернышевским. Являлся внуком предводителя толенгитов Букей хана, Азербая, а по женской линии - правнуком самого Букея.

Биография 
Джарас Ходжамуратулы родился в 1834 году в городе Ханская Ставка в знатной семье ханского гвардейца хаджи Ходжамурата Азербаева. Получил начальное образование в школе Ханской Ставки, после чего отправился в Оренбургский кадетский корпус для продолжения своего обучения.  

Вскоре после окончания учебы, в 1857, был определен Временным советом на должность депутата Енотаевского уезда Астраханской губернии, где прослужил 4 года.

В 1861 году был назначен на должность помощника управляющего Калмыцкой части Букеевской Орды. В 1867 году был уволен по прошению. В 1871 был вновь определен на должность, затем опять уволен в 1873 году.

20 июня 1885 года был назначен управляющим по Калмыцкой части – должность на которой он оставался до 1901 года.

В конце XIX века, Джарас Ходжамуратулы был возведен в почетное звание бия и вошел в состав Временного совета.

В марте 1901 года, в честь столетия Букеевской Орды, Джарас Ходжамуратулы объявил о пожертвовании в размере 40 000 рублей со стороны богатых ордынцев на учреждение казахских стипендий в высших и средних учебных заведениях.

Также, в начале XX века (примерно 1903 г.), во время голода, Джарас Ходжамуратулы вместе с другими богатыми казахами Букеевской Орды, спас большое количество земляков раздав бесплатно сено, и внес в казну Временного совета 15 000 рублей. 

В 1913 году Джарас Ходжамуратулы отправился на празднование 300-летие дома Романовых в составе казахской депутации, где в знак почета ему были вручены золотые часы с портретом царя Николая II.  

Джарас Ходжамуратулы ушёл из жизни в 1916 году.

Литература 

 Алимгереев О. «Мақаш Әкім» — Алматы: Арыс, 2004. — 141, 145 с
 Жанаев Б. Т. «История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. VIII том, часть 2 » — Алматы: Дайк-Пресс, 2006. — 381, 382, 660 с
 Жанаев Б. Т., Иночкин В. А., и Сагнаева С. Х. «История Букеевского Ханства. 1801-1852 гг .» — Алматы: Дайк-Пресс, 2002. — 943, 994 с
 Сүйінов C. «Бөкей Ордасы» — Алматы: Арыс, 2001. — 119 с

Ссылки 

 | ЦентрАзия  

 Меценатство в XIX-XX вв. в Казахстане